Arcibiskupství olomoucké má více významů:
 Arcidiecéze olomoucká – správní obvod katolické církve
 Arcibiskupství olomoucké (úřad) – úřad arcibiskupa a úřednictvo spravující arcidiecézi, tento význam je nyní začleněn do článku o arcidiecézi
 Arcibiskupská rezidence v Olomouci – budova, kde sídlí arcibiskupský úřad, na adrese Wurmova 562/9, Olomouc

Reference